Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Martín Jaite che ha battuto in finale Jonas Svensson 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Andrés Gómez (semifinali)
 Mikael Pernfors (quarti di finale)
 Martín Jaite (Campione)
 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Guillermo Vilas (quarti di finale)
 Eric Jelen (secondo turno)
 Slobodan Živojinović (secondo turno)
 Jakob Hlasek (terzo turno)

 Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Martín Jaite (semifinali)
 Paul McNamee (terzo turno)
 Jonas Svensson (finale)
 Diego Pérez (terzo turno)
 Thomas Muster (terzo turno)
 Jan Gunnarsson (terzo turno)
 Damir Keretić (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1986